PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego
 PZTS – Polski Związek Tańca Sportowego